(tableau de bord en français) peut désigner :

En informatique 
 Dashboard, logiciel informatique créé par Apple en 2013 ;
 Voir .

Autres 
 Dashboard Confessional, groupe de musique américain de punk, créé en 1999 ;
  ou Dashcam, caméra installée dans un véhicule.